Als Besenkapelle werden Kapellen bezeichnet, in denen die Bürger Besen zur Heilung von Geschwüren abgestellt haben.

 Besenkapelle (Kempten), denkmalgeschützte Kirche in Kempten, Bayern
 Marienkapelle (Wennedach), Kapelle in Wennedach, Ochsenhausen, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Blumenfeldkapelle in Balzhausen, Landkreis Günzburg, Bayern, siehe Liste der Baudenkmäler in Balzhausen